Magic & Mayhem – Tales from the Early Years — альбом группы Amorphis, вышедший 17 сентября 2010 года на лейбле Nuclear Blast.

Magic & Mayhem – Tales from the Early Years представляет собой сборник старых работ с ранних альбомов, перезаписанных по-новому.

Список композиций 

Альбомы Amorphis
Альбомы Nuclear Blast Records